Venom, angol heavy metal együttes
Venom, képregényszereplő
Venom (2018), Ruben Fleischer filmje
venom, a biológiai mérgek egyik típusa